Schöpsdau ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Schöpsdau (1940–2016), deutscher Klassischer Philologe
 Walter Schöpsdau (* 1940), evangelischer Theologe